Vaudreuil este un nume propriu de origine franceză, care se poate referi la

Persoane 

 Philippe de Rigaud de Vaudreuil (1643  10 octombrie 1725), guvernator genaral al Noii Franţe între 1703 și 1725
 Louis-Philippe de Rigaud de Vaudreuil (26 septembrie 1691 1763), locotenent general al forțelor navale franceze (primul fiu al guvernatorului Vaudreuil)
 Jean de Rigaud de Vaudreuil (23 ianuarie 1695 27 decembrie 1763), viconte de Vaudreuil, muşchetar și apoi general al armatelor regelui Louis XV al Franței (cel de-al treilea fiu al guvernatorului Vaudreuil).
 Pierre de Rigaud de Vaudreuil (22 noiembrie 1698 4 august 1778), guvernator al Trois-Rivières, și al Louisiane între 1742 și 1752, ultimul guvernator general al Noii Franțe (în original, Nouvelle-France) (cel de-al patrulea fiu al guvernatorului Vaudreuil).
 Joseph-Hyacinte de Rigaud, conte de Vaudreuil, guvernator al coloniei franceze Haiti între 1753 și 1757.

Localități 

 Le Vaudreuil, o comună din departamentul Eure, respectiv numele unui fort unde s-a semnat în 1196 Tratatul de la Gaillon
 Vaudreuil-Dorion, sat canadian din provincia Québec

Municipalitate regională 

Poate fi, de asemenea, o Municipalité régionale de comté sau MRC

 Vaudreuil-Soulanges, Municipalité régionale de comté, Québec, (originând de pe vremea Noii Franțe)

Altele 

 Vaudreuil, circonscription électorale provinciale din Québec.
 Vaudreuil-Soulanges, district electoral din Canada.

Nume proprii